

Cinema 
 When in Rome (2002), filme com as gêmeas Olsen
 When in Rome (2010), filme com Kristen Bell e Danny DeVito

Música 
 When in Rome (banda), grupo britânico

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música